Arthur Leclerc ist der Name von

* Arthur Leclerc (Politiker) (1902–1979), kanadischer Mediziner und Politiker
 Arthur Leclerc (Rennfahrer) (* 2000), monegassischer Rennfahrer